Моніка Селеш була дворазовою чинною чемпіонкою, і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Штеффі Граф з рахунком 6–2, 3–6, 10–8. Крім неї ще однією спортсменкою, яка виграла три Відкриті чемпіонаті Франції підряд, є Жустін Енен.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1992 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
French Open, жінки, одиночний розряд
1992 in women's tennis
1992 in French women's sport